USS Ringgold — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Кадваладера Рінгголда ().

 USS Ringgold (DD-89) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Newark (G08)». У 1945 році виведений в резерв, у 1947 році зданий на злам.
 USS Ringgold (DD-500)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі у складі ВМС США протягом 1942-1946 років. У 1959 році переданий ВМС Німеччини, де отримав назву «Zerstörer 2 (D171)». У 1981 році переданий ВМС Греції, де отримав назву «Кімон» (). Зданий на злам у 1993 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни